

Доброво — село в Кюстендильській області, входить до складу общини Бобошево

Доброво — село в Польщі в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства